Гленн Поллард (, 1901 — 1976) — американский ботаник.

Биография  
Гленн Поллард родился в 1901 году.

Он был специалистом по семейству Орхидные и проводил обширные экспедиции на территории Мексики. В 1967 году Гленн Поллард посетил Chimalapas, Серро-Баул, в южных районах близ границы с штатом Чьяпас. Поллард описал 80 видов растений семейства Орхидные.

Гленн Поллард умер в 1976 году.

Научная деятельность 
Гленн Поллард специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1974. Dressler, RL; GE Pollard. The genus Encyclia in Mexico. Ed. Asoc.Mexicana de Orquideología, México. 151 pp. + 50 ilustr. ISBN 99941-1-605-3.

Почести 
Род растений Pollardia Withner & Harding семейства Орхидные был назван в его честь. В его честь был также назван вид растений Malaxis pollardii L.O.Williams.

Примечания

Литература 
 Greenwood, EW. 1978. Glenn E. Pollard, a student of Mexican orchids. Orquidea (México) 7(1): 3—10.
 Greenwood, EW. 1979. Glenn E. Pollard — a student of Mexican orchids. Am. Orchid Soc. Bull. 48(1): 49—51.

Ботаники по алфавиту
Ботаники США